Portami a ballare/Ho fatto l'eroe – singolo di Luca Barbarossa del 1992 contenente il brano vincitore del Festival di Sanremo
 Portami a ballare/Avvicinati – singolo di Peppino di Capri del 1979
 Portami a ballare/Motel – singolo di Sandro Giacobbe del 1984
 Portami a ballare – singolo di Marina Rei del 2016